Оверьяновка () — село в Новотроицком районе Херсонской области Украины у южного берега озера Оверьяновского.

Население по переписи 2001 года составляло 108 человек. Почтовый индекс — 75360. Телефонный код — 5548. Код КОАТУУ — 6524484003.

Местный совет 
75360, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Сивашевка, ул. Волчкова, 1

Экономика 
 Оверьяновская ветровая электростанция

Примечания

Ссылки 
 Оверьяновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Новотроицкого района